Het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap curling voor mannen 2015 werd van 9 tot en met 14 november 2015 gehouden in het Kazachse Almaty. China verdedigde zijn titel. Het waren evenwel de Zuid-Koreanen die voor de tweede keer in de geschiedenis met de titel naar huis gingen.

Overzicht 
Het was de 25ste editie van het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap voor mannen, en de eerste die in Kazachstan werd georganiseerd. Kazachstan was in de beginjaren lid van de European Curling Federation, maar in 2012 schakelde het land over naar de Aziatische zone. Er waren acht deelnemende landen, één meer dan een jaar eerder. Hongkong maakte zijn debuut op het internationale curlingtoneel. In de groepsfase kwamen alle landen één keer tegen elkaar uit, waarna de top vier zich plaatste voor de play-offs. Australië en Nieuw-Zeeland dienden uiteindelijk een tiebreak te spelen voor het vierde en laatste ticket voor de halve finales. De winnaars van de twee halve finales gingen door naar de finale, de verliezers namen het tegen elkaar op in de strijd om het brons. De twee finalisten, Zuid-Korea en Japan, plaatsten zich voor het wereldkampioenschap 2016, dat gehouden zou worden in het Zwitserse Bazel.

Na acht opeenvolgende titels, slaagde China er voor het eerst sinds lang niet in de finale te bereiken. Hiermee liep het ook een negende opeenvolgende deelname aan het WK mis. In de finale liep Zuid-Korea al snel weg van Japan, door drie ends op een rij te winnen. De Japanners trachtten nog aan te klampen, maar moesten uiteindelijk met 11-7 de titel aan Zuid-Korea laten. Het was de tweede titel uit de geschiedenis voor de Zuid-Koreanen. In de strijd om het brons won China met 5-4 van Nieuw-Zeeland.

Groepsfase

Tiebreak 
Vrijdag 13 november 2015, 14:30 uur

Play-offs

Derde plaats 
Zaterdag 14 november 2015, 09:00 uur

Finale 
Zaterdag 14 november 2015, 09:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Almaty 2015

Curling in 2015
2015
Sport in Almaty
Sportevenement in Kazachstan